Wójtowo bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Wójtowo (Barczewo), Dorf der Gmina Barczewo im Powiat Olsztyński, bis 1945: Fittigsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Wójtowo (Kolno), Dorf der Gmina Kolno im Powiat Olsztyński, bis 1945: Voigtsdorf, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Wójtowo (Lubomino), Dorf der Gmina Lubomino im Powiat Lidzbarski, bis 1945: Voigtsdorf, Kreis Heilsberg, Ostpreußen